Le prénom Talia, Thalia, Talya est un prénom féminin anglais, diminutif de Natalia ou de Nathalie provient de la phrase latine natalis dies  qui traduit en français naissance, lumière du paradis (arabe) et rosée (hébreu). Elle peut aussi signifier en araméen jeune agneau. Les Talie sont fêtées le 27 juillet en mémoire de la sainte Nathalie.

Personnalités portant ce nom ou ce prénom

Personnages de fiction 
 Talia al Ghul, personnage de DC Comics.
 Talia Gladys, personne de Gundam Seed Destiny.

Références

Voir aussi 
 Thalie, une des muses.
Prénom féminin
Prénom anglais
Homonymie de prénom